Тристе (; дословно — «грустный; унылый; печальный»):
  — залив на юге Карибского моря, вдающийся в территорию Венесуэлы.
 Тристе — прежнее название лагуны  в Мексике, у основания полуострова Юкатан со стороны Мексиканского залива.
  — населённый пункт в муниципалитете Лас-Пеньяс-де-Риглос комарки Ойя-де-Уэска провинции Уэска в составе автономного сообщества Арагон в Испании.

  — песня 1966 года в стиле босса-нова авторства Антониу Карлоса Жобина.
  — песня мексиканского композитора , впервые исполненная в 1970 году его соотечественником певцом Хосе Хосе.
  — альбом 1970 года мексиканского певца Хосе Хосе.
  — альбом 2000 года доминиканского певца , исполняющего песни в стиле бачата.
 Triste - часть сонаты фа минор Георга Филиппа Телемана.

См. также 
 Tristes

Примечания